Kulaschynzi (; ) ist ein Dorf im Nordwesten der ukrainischen Oblast Poltawa mit 550 Einwohnern (2001).

Kulaschynzi ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 33,354 km² großen Landratsgemeinde im Rajon Hrebinka und liegt am Ufer der Hnyla Orschyzja (), einem 98 km langen, linken Nebenfluss der Orschyzja () sowie an der Territorialstraße T–17–01 19 km nordwestlich vom Rajonzentrum Hrebinka.

Persönlichkeiten 
Im Ort kam am  der ukrainische Volkskundler, Ethnologe und Sozialaktivist Opanas Markewytsch zur Welt.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Hrebinka